Mára, romániai folyó
 Mára, démon vagy istenség a buddhizmusban és a hinduizmusban